Сергей Вардкесович Мурадян (; , Красный Луч, СССР) — советский и украинский футболист, полузащитник, нападающий. В настоящее время — на тренерской работе.

Игровая карьера 
Воспитанник краснолучской ДЮСШ. Первые тренеры — Дмитрий Фролов и Александр Акименко. С 1978 года выступал в командах первой и второй лиг чемпионата Советского Союза.

21 марта 1992 года в составе николаевского «Эвис» в игре против одесского «Черноморца» (1:2) дебютировал в высшей лиге чемпионата Украины. В высшей лиге также играл за «Кремень». Всего за кременчугскую команду сыграл более 100 официальных матчей.

Тренерская карьера 
Тренерскую карьеру начинал в «Кремне».

Затем в ДЮСШ «Атлант» (Кременчуг) им были подготовлены Дмитрий Лепа, Павел и Максим Пашаевы, Игорь Гордя, Василий Климов.

В 2005—2007 и 2010—2012 годах возглавлял тренерский штаб клуба «Горняк-Спорт» из Комсомольска, некоторое время работал его спортивным директором. В период с 28 марта по 04 июля 2013 года — ассистент главного тренера казахского клуба «Восток». Финалист Кубок украинской лиги 2009/2010.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте footbook.ru

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Футбольные тренеры Украины
Игроки ФК «Север»
Игроки ФК «Буковина»
Игроки ФК «Нива» Винница
Игроки ФК СКА Львов
Игроки ФК «Звезда» Кропивницкий
Игроки ФК «Электрометаллург-НЗФ»
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Игроки ФК «Кремень»
Игроки ФК «Нефтехимик» Кременчуг
Игроки ФК «Горняк-Спорт»
Тренеры ФК «Горняк-Спорт»